

Patronyme
 La famille Esterházy est une lignée de la noblesse hongroise.
 Caroline Esterházy, pianiste hongroise
 Márton Esterházy (1956-), footballeur hongrois, frère de Péter
 Móric Esterházy (1881-1960), homme politique hongrois.
 Péter Esterházy (1950-2016), écrivain hongrois.
 Valentin Ladislas Esterhazy (1740-1805), officier français
Agnes Esterhazy, actrice de cinéma hongroise

La branche française des Walsin-Esterhazy est représentée par :
 Jean Louis Marie Ladislas Walsin-Esterhazy (1804-1871), militaire français ;
 Ferdinand Walsin Esterhazy (1847-1923), militaire dont la trahison est à l'origine de l'affaire Dreyfus.

Toponyme
Esterhazy, village de la province de l'ouest canadien de Saskatchewan

Édifices
 L'hôtel Esterházy au Vigan en France.

Les princes Esterházy furent l'une des plus illustres familles de la monarchie de Habsbourg et laissèrent de nombreuses résidences palatiales parmi lesquelles :
 le Palais d'Esterházy d'Eisenstadt, siège ancestral des princes Esterhazy ;
 le Palais Esterhazy de Fertőd, véritable « Versailles hongrois », œuvre du prince Nicolas  Esterhazy ;
 Deux palais viennois :
 le Palais Esterházy de la Kärntner Strasse ;
 le Palais Esterházy de la Wallnerstraße.

Autres 
 Le nom de Régiment d'Esterhazy a été porté par deux régiments de hussards du royaume de France et un de la monarchie de Habsbourg 

Homonymie de patronyme hongrois
Homonymie de toponyme